Грос-Швайнбарт () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гензерндорф. Население составляет 1311 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 24,92 км². Официальный код — 3 08 24.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Брандтнер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 9 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии